La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball masculin se déroule du 15 juin au  à Saint Domingue en République dominicaine.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 1-4

|}

Places 6 et 7 

|}

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP :

Liens internes

Liens externes

2009
Événement sportif international en République dominicaine
Compétition de volley-ball à Saint-Domingue (ville)
Coupe panaméricaine de volley-ball masculin
2009 en République dominicaine
Sport en juin 2009